mrówki – zwyczajowa nazwa mrówkowatych (rodzina owadów)

 Miejscowości w Polsce
 Mrówki – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Wizna
 Mrówki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Ryn
 Mrówki – przysiółek w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Wilczyn

 Inne
 Mrówki - późnośredniowieczne grodzisko stożkowate, położone w pobliżu wsi Mrówki